Anglosaské příjmení Armstrong nese více různých osobností:

 Saleni Armstrong-Hopkins (*1855 – ?) – americká lékařka, lékařská misionářka a spisovatelka
 Billie Joe Armstrong (* 1972) – frontman punkrockové skupiny Green Day
 Craig Armstrong (* 1959) – skotský hudební skladatel
 David Armstrong-Jones (* 1961) – výrobce nábytku a předseda aukční síně Christie's
 Dylan Armstrong (* 1981) – kanadský koulař
 Edwin Howard Armstrong (1890–1954) – americký vynálezce
 George Armstrong Custer (1839–1876) – americký voják, velitel kavalerie armády Spojených států
 Henry Armstrong (1912–1988) – americký profesionální boxer
 Joe Armstrong (fotbalový skaut) (1894–1975) – hlavní skaut fotbalového týmu Manchester United
 Joe Armstrong (informatik) (1950–2019) – počítačový vědec, vývojář a programátor
 Jonas Armstrong (* 1981) – irský herec
 Kristin Armstrongová (* 1973) – americká sportovkyně, cyklistka, olympijská vítězka
 Lance Armstrong (* 1971) – americký cyklista
 Louis Armstrong (1901–1971) – americký jazzový trumpetista a zpěvák
 Neil Armstrong (1930–2012) – americký pilot a astronaut, první člověk, jenž vstoupil na povrch Měsíce
 Richard Armstrong (1903–1986) – anglický spisovatel
 Rollo Armstrong (* 1966) – anglický hudební producent
 Vaughn Armstrong (* 1950) – americký herec
 William Ward Armstrong – kanadský matematik, tvůrce Armstrongových pravidel
 Dido (* 1971) – zpěvačka, vlastním jménem Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong

jiné významy
 Armstrong (kráter) – kráter na Měsíci
 Armstrong Whitworth – britský výrobce letecké techniky
 Armstrong Whitworth Albemarle
 Armstrong Whitworth F.K.8
 Armstrong Whitworth Siskin
 Armstrong Whitworth Whitley – britský bombardovací letoun užívaný ve druhé světové válce
 Armstrong Siddeley Motors Ltd. – britská automobilka a výrobce letecké techniky
 Armstrong Siddeley Cheetah – letecký motor 
 Armstrong Siddeley Lynx – letecký motor 
 Armstrong Siddeley Mongoose – letecký motor 
 Armstrong Siddeley Tiger – letecký motor 
 Armstrongova pravidla – soubor axiomů o závislostech v relační databázi
 Armstrong County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Armstrong County (Texas) – okres státu Texas
 Armstrong (Argentina) – město v provincii Santa Fe v Argentině